Javier Enrique Cárdenas Escalona (Maracay, Aragua, Venezuela; 2 de agosto de 1988), mejor conocido como  Javicoro o Topomagico, es un youtuber e influencer argentino de origen venezolano.​ Se dedica a generar contenido para las redes sociales orientado a personas migrantes y refugiadas. 

Actualmente es activista por los derechos de los inmigrantes y miembro de la organización no gubernamental, Alianza por Venezuela.

Biografía 
A pesar de haber nacido en Maracay, vivió toda su infancia y juventud en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara.  

Estudió Análisis de Sistemas en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.

Desde el año 2014 reside en Buenos Aires, Argentina.

Trayectoria 

Inició su proyecto en 2015 ayudando a la comunidad de Venezolanos en Argentina a través de la plataforma de YouTube. alcanzando casi 16.000.000 de vistas en total.  

En el año 2017 y 2022 fue nombrado embajador de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para una campaña de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra la discriminación y la xenofobia.

En 2020, publicó un reportaje en contra del Gobierno Venezolano, criticando el sistema tedioso y burocrático que existe para solicitar el Pasaporte Venezolano desde la Embajada de Venezuela en Argentina.

En 2021, participó en una campaña publicitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Itaú mostrando el nuevo sistema de Ecobici y fomentando a las personas a vacunarse en contra del COVID-19.

En septiembre de 2022, después de varios años su canal pasó a llamarse Javicoro en vez de TopoMagico.

Cuenta con más de 1 millón de seguidores en la red social Tik Tok y con casi 200.000.000 de vistas en total.y más de 100.000 en Youtube 

Junto a un grupo de influencers inició una campaña de recolección de dinero para enviar a la cuenta de Cáritas en Aragua  para atender a las familias damnificadas por los deslaves registrados en los últimos días por la Tragedia de Las Tejerías de 2022 logrando recolectar en 36 horas casi 400 mil pesos argentinos (USD 1.500) invirtiéndose en medicamentos, ropa, insumos

Controversias 

En mayo de 2022 visitó la ciudad de Tucumán y fue criticado por diversos medios por «no ir a comer en los lugares correctos».

En agosto de 2022 fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de Buenos Aires cuando le rompieron el vidrio de su vehículo para hurtarle un matafuegos.

Vida personal 
En 2016 contrajo matrimonio con su novia Gloria, quien desde algunos años se mantiene alejada de la vida publica.

Referencias

Enlaces externos 

 Javier Cárdenas Escalona en Instagram
 Javier Cárdenas Escalona en Twitter
 Javier Cárdenas Escalona en Youtube
 Javier Cárdenas Escalona en TikTok

Maracayeros
Emigrantes venezolanos hacia Argentina
Expatriados venezolanos en Argentina
Locutores de Venezuela
Activistas por los derechos humanos de Argentina
Youtubers de Venezuela
Argentinos
Argentinos del siglo XXI
Venezolanos
Larenses
Nacidos en 1988